Dirck Volkertsz. Coornhert, kunstenaar, geleerde, theoloog, musicus en publicist
Coornhert Gymnasium, categoriaal gymnasium te Gouda
Coornhert Lyceum, school voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo-t te Haarlem